Амур може да се односи на:

 Амур, река у источном Сибиру и Ярославской области
 Амур (риба), врста рибе.
 Амур (хокејашки клуб), хокејашки клуб из Русије
 Амур Благовешченск, фудбалски клуб из Русије
 Федерални ауто-пут Амур (), федерални ауто-пут у Русији